Майо́рова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Майорова, Альбина Геннадьевна (род. 1977) — российская бегунья на длинные дистанции.
 Майорова, Вера Владимировна (Майорова-Земская) (род. 1939) — советская и российская актриса.
 Майорова, Елена Владимировна (1958—1997) — советская и российская актриса.
 Майорова, Лариса Юрьевна (род. 1959) — российский художник-график. Академик Российской академии художеств (2021).
 Майорова, Лидия Фёдоровна (1927—2008) — художник-гравёр «Гознака».
 Майорова, Нина Ивановна (1936—2015) — доярка, Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Майорова-Щеглова, Светлана Николаевна (род. 1962) — российский социолог, специалист в области социологии детства.